ENK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto St. Angelo, Enniskillen, Regno Unito